Fradelos (Braga) - freguesia no concelho de Braga, Portugal
 Fradelos (Vila Nova de Famalicão) - freguesia no concelho de Vila Nova de Famalicão, Portugal

Desambiguações de topônimos